Filenis de Lèucada, poetessa grega de la primera meitat del 
 Filenis de Samos, cortesana i autora grega dels segles IV i III aC